Безіме́нна  — річка в Україні у Хмільницькому районі Вінницької області. Ліва притока річки Снивода (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина річки 8,6 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,41  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,02 . Формується декількома безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-західній околиці села Сальниця. Тече переважно на південний схід і у селі Рибчинці впадає у річку Снивода, ліву притоку Південного Бугу.

Цікаві факти 
 Неподалік від гирла річки на південно-східній стороні на відстані приблизно 2,63 км пролягає автошлях  (автомобільний шлях регіонального значення на території України. Проходить територією Житомирської і Вінницької областей).
 У XIX столітті у селі Рибчинці існувало 2 водяних млини.

Примітки

Посилання 

 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Хмільницького району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви